Президентските избори във Франция през 2012 г. се проведждат в два тура, на 22 април и 6 май. Според резултатите от първия тур на изборите Франсоа Оланд е начело с 28,63% от гласовете, а действащият президент Никола Саркози – с 27,18% и се класира за втори тур. Председателят на Националния фронт – Марин Льо Пен, се класира трета със 17,90% от гласовете, следвана от лидера на Левия фронт – Жан-Люк Меланшон – с 11,10% от гласовете. На проведения втори тур от изборите печели Франсоа Оланд. Тези избори са вторите в историята на Франция, които извеждат социалист на най-високия държавен пост, и вторите, на които действащият президент губи.

Резултати

Източници 

2017
Франция
2012 година във Франция